Ribalonga peut désigner :
au Portugal :
Ribalonga, paroisse civile de la municipalité d'Alijó, située dans le district de Vila Real et la région Nord ;
Ribalonga, paroisse civile de la municipalité de Carrazeda de Ansiães, située dans le district de Bragance et la région Nord.